Чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин — ежегодное соревнование по шашкам, которое проводилось в СССР с 1924 по 1991 год. Предварительно проводился полуфинал чемпионата страны, а по его итогам проводился финал. Финал чемпионата СССР был единственным соревнованием, где можно было получить гроссмейстерский балл и само звание гроссмейстера. До распада СССР был крупнейшим соревнованием по русским шашкам. Всего был проведён 51 чемпионат. До распада СССР проводились чемпионаты РСФСР, других союзных республик, а также чемпионаты Ленинграда и Москвы. Победители этих чемпионатов получали право играть в полуфиналах чемпионата СССР.

История 
Первый чемпионат страны был проведён в 1924 году. Чемпионаты проводились по круговой системе. 

Первый и второй чемпионаты проводились без часов и без записи партий, которые стали обязательны начиная с третьего чемпионата. Регламент давал 1 час на 15 ходов. Он продержался до 1972 года.

До 1945 года чемпионаты проводились нерегулярно, затем стали ежегодными.

С 1952 года чемпионат стал проводиться с четвертьфиналами, полуфиналами и финалом.

В 1961 году впервые финал чемпионата страны проводился по швейцарской системе.

В 1969 году проводился полуфинал по швейцарской системе, в котором приняли участие 70 спортсменов; в финале играли 10 шашистов по двухкруговой системе.

В 1972 году впервые была применена система микро-матчей, предложенная московским мастером Владимиром Гагариным, призванная увеличить количество результативных встреч. По этой системе соперникам предстояло определить результат встречи между ними не в одной партии, а в двух: одну партию необходимо было сыграть белыми, а вторую — чёрными, причём, за победу в микро-матче (со счётом 2-0 или 1,5-0,5) давалась одно очко, за ничью давалось пол-очка, за поражение 0 очков. 

В 1972 году полуфинал проводился по круговой системе, в финале по круговой системе впервые игрались микроматчи из двух партий с укороченным контролем времени: 1 час 10 минут на первые 35 ходов и далее 30 минут на каждые 15 ходов. С этого года финалы игрались по системе микроматчей.

В 1973 году отбор в финал проводился по итогам чемпионатов спортивных обществ, финал проводился по швейцарской системе с укороченным контролем времени.

На чемпионате 1984 года впервые была применена жеребьёвка обязательных первых ходов. С этого года финалы проводились в два этапа. На первом этапе отбирались участники второго этапа. На втором этапе определялись чемпион и призёры.

Призёры 
В таблице приведены порядковые номера Чемпионатов СССР, год и место проведения соревнования, включая дополнительные матчи, проходившие при дележе первого места, дополнительные соревнования отмечены знаком +.

Количество медалей, завоёванных каждым из призёров, указано в статье Список призёров чемпионатов СССР по русским шашкам.

Литература 
 XIV и XV первенства СССР по шашкам / [Авт.-сост. А. И. Дрябезгов, А. М. Сидлин]. — М. : Физкультура и спорт, 1955. — 352 с.
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.
 Журнал «Шашки» 1973 №12, с.11.
 Журнал «Шашки» 1988 №10, с.9. Призёры чемпионатов СССР 1924-1987 годов.

Примечания

Ссылки 
 Архив журнала «Шашки» 1959-1992
 Архив журнала «Шашки» на сайте Checkers USA.com

Чемпионы по шашкам